Marcin I – papież 649-655
 Marcin I Ludzki – król Aragonii (1396-1410), król Sycylii (1409-1410) jako Marcin II
 Marcin I Młodszy – król Sycylii (1390-1409); syn poprzedniego